Skilanglauf gehört seit den ersten Olympischen Winterspielen von 1924 durchgehend zum Programm der Olympischen Winterspiele. Wettbewerbe für Frauen werden erst seit den Olympischen Winterspielen 1952 mit den 10 km im klassischen Stil ausgetragen.

Derzeit werden zwölf Disziplinen veranstaltet, wobei allein die 50 km der Männer bei allen Olympischen Winterspielen ausgetragen wurden.

Wettbewerbe

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 2022